Leptonidae är en familj av musslor. Leptonidae ingår i ordningen Heterodonta, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Leptonidae